Biszcza (plaats), plaats in Polen
 Biszcza (gemeente), gemeente in Polen